Heat est un mot anglais qui peut signifie chaleur (en tant que nom commun) et chauffer (en tant que verbe). Heat peut faire référence à :

Titre de film 
 , un film réalisé par Paul Morrissey en 1972,
 Heat, titre original de Banco, un film réalisé par Dick Richards en 1986,
 Heat, un film américain réalisé par Michael Mann en 1995 ;

Autres 
 Heat, un manga de Ryōichi Ikegami et Sho Fumimura,
Heat, une chanson de l'album The Next Day de David Bowie,
 HEAT, un avion d'entraînement militaire appartenant au groupe EADS,
 charge creuse, où HEAT est acronyme de High Explosive Anti-Tank, un type de munitions anti-char, 
WWE Heat, une ancienne émission télévisée américaine de catch,
Honda Heat, une équipe japonaise de rugby à XV,
Heat de Miami, une équipe de basket évoluant en NBA,
Heat, un parfum commercialisé par la chanteuse Beyoncé,
Heat d'Abbotsford, une franchise de hockey sur glace canadienne.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre